L'Autre Femme, un film français de François Villiers sorti en 1964 ;
 L'Autre Femme (L'altra donna), un film italien de Peter Del Monte sorti en 1980.